John Dalli – politico maltese, ex commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori 
 Dalli-Rajhara – suddivisione dell'India, classificata come municipality